Чемпионат России по регби 1994 года проводился с 27 июня по конец октября. Чемпионом во второй раз стал клуб «Красный Яр».

Формат турнира 
Турнир проводился по круговой системе в 2 круга, чтобы разыграть чемпионство и медали.

Чемпионат 

В турнире также участвовал ярославский клуб «Технополис», он снялся после первого круга.

Ссылки 
 Союз регбистов России
 Профессиональная регбийная лига
 Все о регби на русском языке
 Вся статистика русского регби

Чемпионаты России по регби
1994 год в регби
Чемпионаты России в 1994 году